Горж () је округ у републици Румунији, у њеном југозападном делу. Управно средиште округа је град Таргу Жију, а битни су и градови Мотру и Ровинари.

Име има славијско порекло. То су комбинације Горњи и Жију.

Положај 

Округ Горж је унутардржавни округ у Румунији. Са других стана окружују га следећи окрузи:
 ка северу: Хунедоара (округ)
 ка истоку: Валча (округ)
 ка југу: Долж (округ)
 ка југозападу: Мехединци (округ)
 ка западу: Караш-Северин (округ)

Природни услови 
Округ припада историјској покрајини Олтенија. Горж округ обухвата горњи ток реке Жију, која чини његов средишњи део, док ободни део чине побрђа и планине из јужног дела ланца Карпата.

Становништво 
Горж спада у округе Румуније са претежним румунским становништвом и по последњем попису из 2002. г. Румуни чине преко 98% окружног становништва, а остатак су углавном Роми.

Спољашње везе 

 www.cjgorj.ro Званична страница округа

Окрузи Румуније
Влашка